Качи:

  — равнина в Пакистане
  — народ в Индии, проживающий в округе Кач.
  — язык, на котором говорят представители народа качи.
 Качи (озеро) — искусственное озеро в Коста-Рике.
 Качи (департамент) — департамент в Аргентине.
 Качи (Ка́чи-Ка́чи) — «умудрённый годами» попугай, персонаж книг А. М. Волкова о Волшебной стране, один из координаторов птичьей эстафеты в Голубой стране.

Персоналии 
  (род. 1978) — косовский журналист.
 Качи, Мехмет Вехип (1877—1940) — военный деятель Османской империи, генерал.